Фраксионамијенто Буенос Аирес има више значења:

 Фраксионамијенто Буенос Аирес (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Фраксионамијенто Буенос Аирес (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику